Banyas (fiume), fiume del medio oriente affluente del Giordano;
 Banias, processore della famiglia Intel.
 città siriana di Baniyas
 antica città di Cesarea di Filippo